Arteriola − kategoria najmniejszych tętnic w organizmie, które przechodzą następnie w metaarteriole i dalej w naczynia włosowate.

Bibliografia 
 

Tętnice